Guerrista y guerrismo puede referirse a:
Belicista, partidario de la guerra.
Partidario de algún personaje apellidado Guerra.
Especialmente, en España:
Rafael Guerra Guerrita, torero de finales del XIX y comienzos del XX.
Alfonso Guerra, dirigente del PSOE en las tres últimas décadas del siglo XX.